El término línea puede referirse a:

En arte y diseño:
 Línea, un elemento artístico, como el «color», la «forma» o la «textura».
 Línea, una sucesión continua de puntos innumerables e infinitos.

En geometría:
 Línea recta, en geometría euclídea.
 Línea curva, en geometría euclídea.

En biología:
 línea lateral, órgano sensorial de los peces;
 línea terminal, línea imaginaria que divide a la pelvis en una mitad superior y una inferior
 línea iliopectínea, línea imaginaria que rodea la cara interna y anterior de la pelvis
 linea nigra, línea oscura vertical que aparece en el abdomen alrededor del tercer trimestre de embarazo
 línea primitiva, zona densa situada en la región central posterior del disco embrionario

En economía y sociología:
 la línea de pobreza o umbral de pobreza, el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida en un país dado;
línea de crédito, forma de crédito otorgado a un gobierno, empresa o individuo por un banco u otra institución financiera
línea de descuento, producto financiero por el cual el banco nos adelanta el importe de los documentos a negociar

En física:
 una línea, unidad de medida antigua, doceava parte de una pulgada.
 una línea espectral, una línea oscura o brillante en un espectro uniforme y continuo;
 una línea de corriente, en mecánica de fluidos, lugar geométrico de los puntos tangentes al vector velocidad de las partículas de fluido en un instante determinado.
 una línea de fuerza o de flujo, curva cuya tangente proporciona la dirección del campo en ese punto; 
línea de universo,  trayectoria que sigue una partícula en el espacio-tiempo de cuatro dimensiones
línea de sustentación nula, ángulo de ataque en el que se obtiene sustentación nula en el perfil aerodinámico
 línea de empujes, punto geométrico de los centros de empujes de paso de los esfuerzos en los planos de corte en una estructura 

En telecomunicaciones:
 la línea de mira, un enlace de radio que debe tener visibilidad directa entre antenas;
línea telefónica, circuito de un sistema de comunicaciones por teléfono

En informática:
 la línea de comandos, un método que permite a las personas dar instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto simple;
 nueva línea, un carácter especial;
 salto de línea, un código de control que indica un movimiento a la siguiente línea de texto;
 en línea, expresión usada para especificar si está conectado a una red o sistema mayor;

En mercadotecnia:
 una línea de productos, un grupo de productos relacionados entre sí que se ofrecen a la venta;
 el modelo de automóvil Fiat Linea.
 línea de precios, conjunto de precios que un consumidor está en capacidad de adquirir

En transporte:
 una línea aérea, organización que se dedica al transporte de pasajeros o carga por avión
 una línea de transporte público.
 una línea de alta velocidad, línea ferroviaria para trenes de alta velocidad
línea de altas prestaciones, línea de ferrocarril con características técnicas muy superiores a las de las líneas convencionales
 línea de flotación, intersección del plano formado por la superficie del agua con el casco de un barco
línea de crujía, línea imaginaria que, pasa de proa a popa dividiendo al buque en dos 
 línea de Kármán, en aviación y astronáutica, límite entre atmósfera y espacio exterior

En geografía y geología

 la línea arbolada, la línea imaginaria que marca el límite del hábitat en el que los árboles son capaces de crecer.
línea de costa, línea en la superficie de la Tierra que define el límite entre el mar y la tierra firme
línea de equinoccios, intersección del Ecuador celeste con la Eclíptica
 línea de cascadas, región que se encuentra entre el extremo de una meseta y una llanura sobre la costa

En cultura:
 línea de danza o línea de baile, línea imaginaria que siguen los bailarines alrededor de una pista
 La Revista Línea, una revista argentina de Historia.
 El diario  Línea Nacional-Sindicalista , periódico de Murcia perteneciente a la Prensa del Movimiento.
Línea clara, estilo de historieta de origen franco-belga

En genealogía:
 el linaje, serie de ascendientes y descendientes, en cualquier familia o de una persona considerada como primer progenitor o tronco y rama común;
 la línea de parentesco, una forma de organizar los vínculos de parentesco consanguíneo, y están formadas por una serie consecutiva de grados de parentesco; 

En la jerga militar:
 la línea de un ejército;
la línea de contravalación, línea construida por el frente que mira a la plaza sitiada

Otros
Línea de Espira o línea del Meno, isoglosa que separa los dialectos bajoalemanes y centroalemanes

En Wikipedia:
 Plantilla:Línea/doc, plantilla Línea/doc;
 :Categoría:Wikipedia:Plantillas de líneas de tiempo, plantilla Línea/doc.

Líneas de transporte por letra

Líneas de transporte por número

Líneas de transporte con letras y números combinados